Cet article recense les églises et édifices religieux disparus de Paris, en France (liste non exhaustive).

Île de la Cité 

Ancienne cathédrale
 Cathédrale Saint-Étienne

Anciennes églises paroissiales et cathédrales
 Église Saint-Barthélemy
 Église Saint-Christophe
 Église Sainte-Croix de la Cité
 Église Saint-Denis-de-la-Chartre
 Église Saint-Denis-du-Pas
 Église Sainte-Geneviève-des-Ardents
 Église Saint-Germain-le-Vieux
 Église Saint-Jean-le-Rond
 Église Saint-Landry
 Église Saint-Symphorien de la Cité
 Église de la Madeleine-en-la-Cité
 Église Sainte-Marine
 Église Saint-Martial
 Église Saint-Pierre-aux-Bœufs
 Église Saint-Pierre-des-Arcis

Anciennes église dépendante d'un couvent
 Église Saint-Éloi (ou église des Barnabites)

Anciennes chapelles
 Chapelle Saint-Aignan
 Chapelle Saint-Michel-du-Palais
 Église Saint-Symphorien-de-la-Chartre (église Saint-Luc à partir de 1704)
 Chapelle Saint-Christophe de Paris

Rive gauche 

 Anciennes églises paroissiales
 Église Saint-André-des-Arts
 Église Saint-Benoît-le-Bétourné, et cloître du même nom, dont le bâtiment logea le Théâtre du Panthéon
 Église Saint-Côme-Saint-Damien
 Église Saint-Étienne-des-Grès
 Église Saint-Hilaire-du-Mont
 Ancienne église Saint-Hippolyte
 Église Saint-Marcel de la Maison-Blanche
 Église Saint-Martin, en face de la collégiale Saint-Marcel, à l'emplacement de la rue de la Collégiale ()

 Anciennes collégiales
 Collégiale Saint-Marcel, au sud de l'actuel boulevard Saint-Marcel et à l'ouest de l'actuelle rue Michel-Peter ()

 Anciennes églises dépendantes d'une abbaye
 Église de l'abbaye Saint-Victor, à l'emplacement de la rue Jussieu ()

 Anciennes églises dépendantes d'un couvent
 Église du couvent des Carmélites du faubourg Saint-Jacques
 Église Sainte-Claire l'Ourcine du couvent des Cordelières
 Église du couvent des Cordeliers
 Église du couvent des Grands-Augustins
 Église du couvent des Jacobins, rue Saint-Jacques ()

 Anciennes chapelles
 Chapelle Saint-Clément, remplacée par la collégiale Saint-Marcel
 Ancienne chapelle Saint-Yves
 Église Sainte-Marie-l'Égyptienne

Rive droite 

 Anciennes églises paroissiales
 Ancienne église de la Madeleine, à l'angle de la rue de la Ville-l'Évêque et de la rue de la Madeleine (actuelles rue Boissy-d'Anglas et rue Pasquier), devant l'actuel  boulevard Malesherbes ()
 Église Saint-Jacques-la-Boucherie, à l'emplacement du square de la Tour-Saint-Jacques ()
 Église Saint-Jean-en-Grève, à l'emplacement de la rue de Lobau ()
 Église Saint-Josse, à l’angle de la rue Quincampoix et de la rue Aubry-le-Boucher ()
 Église Saint-Leufroy, à l'emplacement de la place du Châtelet ()
 Église Saint-Paul-des-Champs, rue Saint-Paul ()
 Église Saint-Sauveur, à l'angle de la rue Saint-Sauveur et de la rue Saint-Denis ()
 Église Sainte-Opportune, place Sainte-Opportune ()
 Église des Saints-Innocents, à l'angle de la rue Saint-Denis et de l'actuelle rue Berger ()

 Anciennes collégiales
 Collégiale Saint-Honoré, rue Saint-Honoré, à l'emplacement du ministère de la Culture ()
 Collégiale Saint-Louis-du-Louvre, à l'emplacement du pavillon Denon du palais du Louvre ()
 Collégiale Saint-Nicolas-du-Louvre, à l'emplacement du pavillon Denon du palais du Louvre ()
 Collégiale du Saint-Sépulcre, rue Saint-Denis, à l'emplacement de la partie est de la rue de la Cossonnerie ()
 Collégiale Saint-Thomas-du-Louvre, à l'emplacement du pavillon Denon du palais du Louvre ()

 Anciennes églises dépendantes d'une abbaye
 Église de l'abbaye de Montmartre, à l'est de la place des Abbesses, à l'emplacement de la rue Yvonne-le-Tac ()
 Église de l'abbaye royale de Longchamp, à l’emplacement de l'hippodrome de Longchamp et du château de Longchamp ()
 Église de l'abbaye Saint-Antoine-des-Champs, à l'emplacement de l'hôpital Saint-Antoine ()
 Église de l'abbaye Saint-Magloire, puis du second couvent des Filles-Pénitentes, rue Saint-Denis, à l'emplacement de la rue Rambuteau ()
 Chapelle Notre-Dame ou de la Vierge dans le clos de l'abbaye Saint-Martin, à l'emplacement du bâtiment d'accueil du musée des Arts et Métiers ()
 Chapelle Saint-Michel dans le clos de l'abbaye Saint-Martin, à l'emplacement des actuels  rue Réaumur () 

 Anciennes églises dépendantes d'un couvent
 Église du couvent des Bénédictines de la Ville l'Évêque (ou prieuré de Notre-Dame-de-Grâce), entre le boulevard Malesherbes, la rue de l'Arcade, le passage de la Madeleine, la place de la Bourse ()
 Église du prieuré des Bénédictines du Bon-Secours, rue de Charonne ()
 Église du couvent des Capucins, rue Saint-Honoré à l'ouest de la rue de Castiglione ()
 Église du couvent des Capucines, rue Danielle-Casanova et rue des Capucines, à l'emplacement de la rue de la Paix ()
 Église du couvent des Carmélites de la rue Chapon, à l'angle de la rue Beaubourg et de la rue de Montmorency ()
 Église du couvent des Célestins, à l'emplacement du boulevard Henri-IV, au niveau de la rue de Sully ()
 Église du couvent des Filles de la Croix, à l'emplacement du palais de la Femme, rue de Charonne ()
 Église du couvent des Filles-Dieu, à l'emplacement du passage du Caire () 
 Église du premier couvent des Filles-Pénitentes, à l'emplacement de la Bourse de commerce de Paris () 
 Église du couvent des Filles du Sauveur, rue Béranger, à l'emplacement du passage Vendôme ()
 Église du couvent des Filles-Saint-Thomas, à l'emplacement de la place de la Bourse et du palais Brongniart ()
 Église du couvent des Filles de Saint-Chaumont ou de l'Union-Chrétienne, à l'angle de la rue Saint-Denis et de la rue de Tracy ()
 Chapelle Sainte-Anne du couvent du Petit-Saint-Chaumont,  rue de la Lune ()
 Église du couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré, rue Saint-Honoré ()
 Église du couvent des Madelonnettes, rue des Fontaines-du-Temple, à l'emplacement de la rue de Turbigo ()
 Église Saint-Bernard du couvent des Feuillants, rue Saint-Honoré à l'est de la rue de Castiglione ()
 Église du couvent des Minimes de Nigeon, entre les rues Beethoven, Chardin et le boulevard Delessert ()
 Église du couvent des Minimes de Vincennes, à l'emplacement du lac des Minimes dans le bois de Vincennes ()
 Église du couvent des Minimes de la place Royale, à l'emplacement de la rue de Béarn ()
 Église du couvent des moines de Picpus, rue de Picpus, à l'emplacement de la rue Santerre et de la rue Dagorno ()
 Église du couvent des moines de Picpus à Belleville, rue Levert () 
 Église du couvent des Pères de Nazareth, à l'angle de la rue du Temple et de la rue du Vertbois, à l'emplacement de la place Élisabeth-Dmitrieff ()
 Chapelle des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul (ou des Filles Grises), à l'angle de la rue Saint-Laurent et de la rue du Faubourg-Saint-Denis ()
 Église Sainte-Marie-du-Temple, prieuré hospitalier du Temple, à l'emplacement de la rue Gabriel-Vicaire et de la rue Eugène-Spuller ()
 Église du couvent des Filles de la Conception, à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue Cambon ()
 Église du couvent des Petits Pères, dont la basilique Notre-Dame-des-Victoires subsiste toujours ()
 Église du couvent de la Madeleine de Traisnel, au  rue de Charonne ()
 Église du couvent Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, dite également église Sainte-Catherine-de-la-Couture, à l'emplacement de la rue d'Ormesson, de la rue Caron et de la place du Marché-Sainte-Catherine ()

 Anciennes chapelles d'hôpital
 Chapelle de l'hôpital des Hospitalières de la Charité Notre-Dame, à l'emplacement de l'actuelle rue Roger-Verlomme ()
 Chapelle Saint-Julien de l'hospice des Enfants-Rouges,  rue des Archives (vestiges) ()
 Chapelle de l'hôpital des Haudriettes, à l'emplacement de l'hôtel de ville de Paris ()
 Chapelle du premier hôpital des Quinze-Vingts, rue Saint-Honoré, à l'emplacement de la rue de Rohan ()
 Chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit, à l'emplacement de l'hôtel de ville de Paris ()
 Chapelle de l'hôpital Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Denis, à l'emplacement du square Alban-Satragne ()
 Chapelle de l'hôpital du Saint-Nom-de-Jésus, rue du Faubourg-Saint-Martin, à l'emplacement de la gare de l'Est ()
 Chapelle de l'hôpital Sainte-Catherine,  à l’angle de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis ()
 Chapelle de l'hôpital de la Trinité, rue Saint-Denis , au nord de la rue Greneta ()
 Église Saint-Julien-des-Ménétriers,  rue Saint-Martin ()

 Anciennes chapelles de cimetières
 Chapelles du cimetière des Innocents (chapelle d'Orgemont, chapelle de Villeroy, chapelle de Pommereux), actuelle place Joachim-du-Bellay ()
 Chapelle Saint Jean Porte latine, rattachée au cimetière Saint-Eustache, rue du Faubourg-Montmartre, à l'est de l'actuelle place Kossuth ()
 Chapelle du cimetière Saint-Joseph, à l'angle de la rue Montmartre avec la rue du Croissant au nord et la rue Saint-Joseph au sud ()

 Anciennes chapelles
 Chapelle du Châtelet
 Chapelle de la Reine, hôtel de Soissons, à l'angle de la rue Coquillière et de la rue de Grenelle-Saint-Honoré (partie disparue) ()
 Chapelle Saint-Clair
 Chapelle Saint-Éloi, chapelle de la confrérie des orfèvres, rue des Orfèvres ()
 Chapelle Saint-Michard
 Chapelle Saint-Nicolas-du-Roule dans la Folie Beaujon, entres les actuelles rue Balzac et Berryer ()
 Chapelle Sainte-Anne, succursale de l'abbaye de Montmartre,  rue du Faubourg-Poissonnière ()
 Chapelle Sainte-Marie-l'Égyptienne, chapelle de la confrérie des drapiers, à l'angle de la rue Montmartre et de la rue de la Jussienne ()

Articles connexes 

 Histoire de Paris
 Liste des édifices religieux de Paris

eglises disparues de Paris